Beaver City désigne :

 Beaver City, une ville située dans l’Indiana ;
 Beaver City, une ville située dans le Nebraska ;
 Beaver, une ville située dans l’Oklahoma, ancienne nommée Beaver City.

Homonymie de localités aux États-Unis